Лицензия на убийство может означать:
 «Лицензия на убийство» — литературный приём, используемый в политических и шпионских детективах. Термин обозначает официальное разрешение правительства или органа государственной власти секретному агенту на самостоятельное принятие решения о необходимости и целесообразности убийства для достижения некоей цели и приведение его в действие (при этом убийство не обязательно должно быть совершено в целях самозащиты). Концепция стала широко известна из фильмов о Джеймсе Бонде, где главному герою был присвоен личный номер начинавшийся с двух нулей (00), означавший что агент имеет лицензию на убийство.

 «Лицензия на убийство» — шестнадцатый фильм о приключениях Джеймса Бонда, героя романов Яна Флеминга.
 «Licence to Kill (музыка к фильму)» — музыка из фильма о Джеймсе Бонде, а также название главной песни.
 «007: Licence to Kill» — видеоигра 1989 года, основанная на фильме о Джеймсе Бонде.
 «Лицензия на убийство» или «Nick Carter va tout casser» — французский приключенческий фильм; в США был выпущен под названием License to Kill.
 «Лицензия на убийство» — американский телефильм 1984 года.
 «Лицензия на убийство» — немецкий документальный фильм 2013 года об Израиле.
 «» — альбом 1987 года американской хэви-метал группы Malice.